Seifersdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Seifersdorf (Dippoldiswalde), Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Seifersdorf (Geithain), Ortslage im Ortsteil Narsdorf der Stadt Geithain, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Seifersdorf (Großschirma), Ortsteil der Stadt Großschirma, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen 
 Seifersdorf (Hartha), Ortsteil der Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Seifersdorf (Jahnsdorf), Ortsteil der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Seifersdorf (Roßwein), Ortsteil der Stadt Roßwein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen  
 Seifersdorf (Sorau), in Żary, Woiwodschaft Lebus, Polen aufgegangen
 Seifersdorf (Wachau), Ortsteil der Gemeinde Wachau, Landkreis Bautzen, Sachsen 
 Seifersdorf (Zedlitz), Ortsteil der Gemeinde Zedlitz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Nieder Seifersdorf, Ortsteil der Gemeinde Waldhufen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Oberseifersdorf, Ortsteil der Gemeinde Mittelherwigsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Topfseifersdorf, Ortsteil der Gemeinde Königshain-Wiederau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

in Polen
 Łukaszów, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Seifersdorf im Landkreis Goldberg, Niederschlesien); siehe Zagrodno
 Mściszów, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Seifersdorf im Landkreis Bunzlau, Niederschlesien); siehe Lubań (Landgemeinde)
 Pogorzała, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Seifersdorf im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien)
 Radecz, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Seifersdorf im Landkreis Wohlau, Niederschlesien); siehe Brzeg Dolny
 Raszków (Radków), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Seifersdorf im Landkreis Glatz, Niederschlesien)
 Rosochata, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Seifersdorf im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien); siehe Gmina Kunice
 Skarbiszowice, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln (ehemals Seifersdorf im Landkreis Falkenberg, Oberschlesien)
 Zatorze (Żary), Stadtteil von Żary in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Seifersdorf im Landkreis Sorau)

in Tschechien
 Seifersdorf, deutscher Name der tschechischen Gemeinde Zátor im  Okres Bruntál in Mährisch Schlesien
 Seifersdorf (Žibřidice), Ortsteil der Gemeinde Křižany im Okres Liberec in Nordböhmen

Siehe auch
 Schloss Seifersdorf